Yell – wyspa w Wielkiej Brytanii
Gminy w USA:
 Yell (ang. Yell Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Benton
 Yell (ang. Yell Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Boone
 Yell (ang. Yell Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Webster
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Yell (ang. Yell County) – w stanie Arkansas